В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Wellington Classic 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Нелле ван Лоттум здобула титул, у фіналі перемігши Донну Фейбер 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Андреа Стрнадова (1-ше коло)
  Забіне Гак (2-ге коло)
  Лариса Нейланд (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (1-ше коло)

 Вероніка Мартінек (1-ше коло)
 Енн Гроссман (півфінал)
 Кеті Ріналді (1-ше коло)
 Крістін Годрідж (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Wellington Classic